Dictyopolyschema är ett släkte av svampar. Dictyopolyschema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyopolyschema